Novi kan syfta på:

 Novi (motor) – en typ av motorer
 Slaget vid Novi – ett slag i andra koalitionskriget 1799

Personer
 Angelo Novi (1930–1997) – italiensk fotograf och skådespelare
 Charles Novi (1887–1966) –, italienskättad amerikansk art director 
 Denise Di Novi (* 1956) – amerikansk filmproducent
 Jacques Novi (* 1946) – fransk fotbollsspelare
 Jean Novi de Caveirac (1713–1782) – fransk präst och författare

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Bosanski Novi (ort i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska,

Italien 

 Novi Ligure – ort i Piemonte, innan 1863 enbart Novi

Kroatien 

 Novi Vinodolski, ort, Gorski kotar,

USA 

 Novi, Michigan, Michigan, Oakland County, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar